Vääräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ulpansaari och Vehkasaari,  (1,2 km²)
2. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,76),  (17 ha)
3. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,58, long 28,80),  (2 ha)
4. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,64, long 29,16),  (1 ha)
5. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,17, long 28,00),  (1 ha)
6. Vääräsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,16, long 23,72),  (2 ha)
7. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,80, long 27,64),  (4 ha)
8. Vääräsaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari,  (26 ha)
9. Vääräsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,59, long 26,60),  (10 ha)
10. Vääräsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 29,30),  (1 ha)
11. Vääräsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,87, long 29,45),  (3 ha)
12. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,98, long 28,77),  (4 ha)
13. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,87, long 28,89),  (17 ha)
14. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 27,68),  (2 ha)
15. Vääräsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,67),  (51 ha)
16. Vääräsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (1 ha)
17. Vääräsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,39, long 23,38),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar